Hermann Ziller ist der Name folgender Personen:

* Hermann Ziller (Journalist) (1825–1892), deutscher Journalist und Funktionär im österreichischen Genossenschaftswesen
 Hermann Ziller (Architekt) (1844–1915), deutscher Architekt
 Hermann Freiherr von Ziller (1867–1929), deutscher Verwaltungsjurist